Болат Бидахметович Жамишев (, род. 28 июня 1957 года, Алтын-Эмель, Кербулакский район, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — государственный деятель Республики Казахстан, председатель совета директоров Фонда социального медицинского страхования, председатель совета директоров АО «Bank RBK», кандидат экономических наук.

Председатель, учрежденного после январских событий 2022 года в Казахстане, фонда «Қазақстан халқына»

C 17 февраля 2022 года — председатель общественного совета Самрук-Казына.

С 4 июля 2022 года — член совета директоров, независимый директор фонда Самрук-Казына.

Биография 
Родился в 1957 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт.

По окончании института занимался научной деятельностью. Работал заместителем директора департамента Национального банка. Назначался вице-министром труда и социальной защиты населения, первым вице-министром финансов, вице-министром внутренних дел, заместителем председателя Национального банка, председателем Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. В последнее время — заместитель председателя правления Евразийского банка развития.

Указом Главы государства от 13 ноября 2007 года назначен министром финансов Республики Казахстан.

6 сентября 2012 года избран почетным президентом Национальной Федерации Конькобежцев Казахстана.

6 ноября 2013 года назначен министром регионального развития Казахстана.

6 августа 2014 года назначен председателем правления Банка развития Казахстана.

25 февраля 2019 года вошел в состав совета директоров АО «Цеснабанк».

11 апреля 2019 года покидает пост председателя правления Банка развития Казахстана

С 2019 по 2020 годы — независимый директор, член совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank».

17 апреля 2020 года избран председателем совета директоров Фонда социального медицинского страхования..

30 октября 2020 года избран председателем совета директоров АО «Bank RBK».

15 января 2022 года возглавил общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана), созданный по поручению президента страны.

17 февраля 2022 года избран председателем общественного совета Самрук-Казына.

4 июля 2022 года избран членом Совета директоров, независимым директором Фонда Самрук-Казына.

Семья 
Женат на Жамишевой Батиле Жакеновне (1957 г.р.). Сыновья — Даулет (1985 г.р.) и Куаныш (1989 г.р.).

Награды 
 2005 — Орден Курмет
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2011 — Орден Парасат

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Министры финансов Казахстана
Министры регионального развития Казахстана
Выпускники Казахского сельскохозяйственного института